Política i govern:
Andorra: Consell General d'Andorra, històricament Consell General de les Valls, l'assemblea legislativa andorrana.
Espanya: Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern del Poder judicial espanyol.
França: Consell General, l'assemblea deliberant dels departaments francesos.
Catalunya Nord: Consell General dels Pirineus Orientals, òrgan de govern del departament.
Illes Balears: Consell General Interinsular, l'òrgan d'autogovern preautonòmic de les Illes Balears.
Suïssa: Consell General, l'òrgan legislatiu de diverses ciutats de la Suïssa francòfona.
Vall d'Aran: Consell General d'Aran, l'òrgan de govern autònom de la Vall d'Aran.
València: Consell General de València, va ser una institució encarregada del govern de la ciutat de València.